Колофон может означать:
 Колофон (часть книги) — текст на последней странице рукописной или старинной печатной книги.
 Колофон (город) — древний город в Ионии.